8-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 15 по 24 августа 1969 года в Каракасе (Венесуэла) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 15 августа: Перу — Уругвай 3:0 (15:5, 15:3, 15:9); Венесуэла — Колумбия 3:0 (15:9, 15:6, 15:12).
 17 августа: Бразилия — Уругвай 3:1 (13:15, 15:5, 15:1, 15:3); Венесуэла — Аргентина 3:2 (15:13, 11:15, 15:7, 13:15, 15:-).
 18 августа: Бразилия — Колумбия 3:0 (15:0, 15:0, 15:5).
 19 августа: Перу — Аргентина 3:0.
 20 августа: Уругвай — Венесуэла 3:0 (15:13, 15:4, 15:7); Аргентина — Колумбия 3:-.
 21 августа: Перу — Колумбия 3:0 (15:2, 15:1, 15:3).
 22 августа: Уругвай — Аргентина 3:2 (13:15, 15:4, 9:15, 15:12, 15:0); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:2, 15:3).
 23 августа: Колумбия — Уругвай 3:-; Бразилия — Перу 3:1 (15:10, 7:15, 15:10, 16:14).
 24 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:1, 15:6, 15:4); Перу — Венесуэла 3:0.

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Селия ди Оливейра Гарритано, Эленизе Энрикес ди Фрейтас, Яра Миранда Рибас, Ирене Гаспарини, Алена Фигероа Унка, Денизе Феррарези, Элизабет Гарсия, Ана Арруда Ботельо, Касилда Мария Деокуссау, Ана Лилиан Стеффен, Эунисе Рондино, Мария Апаресида Рондино. Тренер — Жозе Пайано.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1969 год в волейболе